Сільська честь ():
 Художні твори
  — новела Джованні Верги.
 Опери
 Сільська честь — опера П'єтро Масканьї.
 Сільська честь (опера Монлеоне) — опера Доменіко Монлеоне.
 П'єси
 Сільська честь (п'єса)
 Фільми
 Сільська честь (фільм 1910)
 
 
 
 
 
 
 Сільська честь (фільм 1996)